Princess Charming steht für:

 Princess Charming (Fernsehsendung), deutsche Datingshow (2021–)
 Princess Charming (Fernsehserie), philippinische Fernsehserie (2007)